Sklené – wieś w kraju pardubickim, w powiecie Svitavy
 Sklené – wieś w kraju Wysoczyna, w powiecie Zdziar nad Sazawą
 Sklené – wieś w kraju żylińskim, w powiecie Turčianske Teplice